Il portinaio (The New Janitor) – film del 1914 diretto da Charlie Chaplin
 The New Janitor – film del 1916 diretto da Edwin McKim